Fort-Dauphin kan syfta på:

Haiti 

 Fort Liberté (departementshuvudort), Nord-Est,

Madagaskar 

 Fort-Dauphin (flygplats i Madagaskar),